Leora, francisé en Léora, ou Léorah est un prénom féminin d'origine hébraïque, variante du prénom Éléonore et fêté le 25 juin. Son origine vient de l'hébreu « Eliora » (’El.î ’ôrah) qui signifie « mon Dieu est lumière ».

Personnalités
Leora Auslander (né en 1959), historienne américaine
Leora Dana (1923–1983), actrice américaine
Leora Skolkin-Smith (né en 1952), romancière américaine 
Leora Spellman (1890–1945), actrice américaine
Leora Tanenbaum (né en 1969), écrivaine américaine

Autres utilisations
Ambystoma leorae, espèce de salamandre nommée en l'honneur de Leora T. Hughes, l'épouse de Dyfrig McHattie Forbes.
Leora, village du Missouri

Voir aussi
Laura
Éléonore
Lorna

Références

Prénom féminin
Prénom hébraïque
Homonymie de prénom